Stati Uniti d'America
 Sweet Springs – città della Contea di Saline, Missouri
 Sweet Springs – città non incorporata della Contea di Monroe, Virginia Occidentale